Methner ist der Familienname folgender Personen:

 Frank-Jürgen Methner (* 1953?), deutscher Brauwissenschaftler
 Wilhelm Methner (1871–1951), deutscher Kolonialbeamter

Siehe auch:
 Medtner
 Mettner